Ричард Линклейтър () е американски филмов режисьор, сценарист, продуцент и актьор известен най-вече с филмите си – „Объркани и непокорни“, „Осъзнат живот“, „Камера потъмняла“, романтичната трилогия – „Преди изгрев“, „Преди залез“, „Преди полунощ“ и „Юношество“. Някои от филмите му придобиват култов статут.

Преди да започне да се занимава с кино е работил на нефтена платформа в Мексиканския залив. Твърди, че голяма част от творчеството му е вдъхновена от силното изживяване след като гледа филма „Разяреният бик“ на Мартин Скорсезе.

Филмография

Източници 

  Биография в официалния сайт

Външни препратки 

 
  на Ричард Линклейтър
 

Американски режисьори
Американски сценаристи
Американски продуценти
Носители на Златен глобус за най-добър режисьор
Носители на награда BAFTA
Носители на Сребърна мечка за най-добър режисьор
Родени в Хюстън